Francisco de Valois, delfim da França — ou Francisco III, Duque da Bretanha 
Francisco III de Orleães-Longueville — Duque de Longueville 
Francisco III Gonzaga — Duque de Monferrato como Francisco I 
Francisco I do Sacro Império Romano-Germânico — Duque da Lorena como Francisco III entre 1729 e 1737
Francisco III de Módena — Duque de Módena e Reggio 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história